Асоціація «Незалежні регіональні видавці України» — добровільне недержавне об'єднанням видавців періодичної преси в Україні. Асоціація «Незалежні регіональні Видавці України» представляє Україну у Всесвітній Газетній Асоціації, Всесвітньому Форумі Редакторів та Інтернаціональній Газетній Маркетинговій Асоціації.

Мета й завдання 

 Відстоювання економічних та інших законних інтересів членів Асоціації, пов'язаних з їхньою діяльністю в сфері друкованих засобів масової інформації
 Формування та популяризація етичних принципів у діяльності друкованих ЗМІ
 Сприяння членам Асоціації
 у вирішенні організаційних та інших проблем у здійсненні діяльності в сфері друкованих ЗМІ;
 у налагодженні контактів з партнерами в Україні і за кордоном, зокрема — участь у міжнародних об'єднаннях видавців друкованих ЗМІ.
 у співпраці з рекламними агенціями для залучення у регіональну пресу бюджетів національних рекламодавців
 Створення та реалізація системного навчання відділів реклами, реалізації, редакцій, маркетингу, а також директорів та головних редакторів
 Проведення соціологічних — кількісних та якісних досліджень уподобань читачів в регіонах.
 Проведення відкритих конкурсів на виявлення найкращих робіт в регіональній журналістиці, газетному дизайні, просуванню газет.
 Проведення семінарів, «круглих столів», інших заходів з обміну досвідом, взаємних стажировок та консультацій.
 Створення сприятливих умов для
 організації системи розповсюдження газет і журналів в Україні
 організації загальноміських шоу («днів газет», інших акцій)
 співпраці з міжнародними організаціями
 для участі у загальноукраїнських та міжнародних виставках

Джерела 
 Офіційна сторінка (матеріали статті дозволено використовувати на умовах ліцензії GNU FDL)

Громадські видавничі організації України